Hrádek kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hrádek (okres Frýdek-Místek)
 Hrádek (okres Hradec Králové)
 Hrádek (okres Klatovy)
 Hrádek (okres Rokycany)
 Hrádek (okres Ústí nad Orlicí)
 Hrádek (okres Znojmo)
 Červený Hrádek
 Hrádek nad Nisou
 Nový Hrádek
 Starosedlský Hrádek